Formace nůže být:
 bojová formace
 Retikulární formace
 Želva (formace)
 Čtvercová formace
 Reaktivní formace
 Fotbalové rozestavení
Formace (geologie)